Фондю́ ( — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии. Приготавливается из смеси различных швейцарских сыров с добавлением белого вина, крахмала (для загустения) и кирша; как вариант возможно добавление  чеснока, мускатного ореха и др.

Готовится на открытом огне в специальной жаропрочной посуде, называемой какелон (), и обычно употребляется в компании: во время трапезы в полученную массу обмакивают насаженные на специальные длинные вилочки кусочки хлеба, картофеля, корнишонов, оливок и иных продуктов.

Слово "фондю" является причастием женского рода пассивного прошедшего времени французского глагола fondre («таять»), используемого в качестве существительного. Впервые оно было употреблено в 1735 году в «Cuisinier moderne» Винсента ла Шапель. В английском языке это слово зафиксировано не позднее 1878 года.

Разновидности фондю

Сырное фондю 
Наиболее известные варианты сырного фондю:

 Швейцарские фондю
 Кантона Во: сыр Грюйер;
 «Муатье-муатье» ( — пополам):
 Невшательское: сыры Грюйер и Эмменталь;
 Фрибурское: сыры Грюйер и фрибурский  (часто острое, с добавлением красного перца). Вместо хлеба зачастую используется картофель. Это единственное фондю, в приготовлении которого не используется вино. Сыр расплавляют в нескольких ложках воды на медленном огне;
 : сыры Грюйер, Эмменталь и Сбринц;
 Женевское: сыр Грюйер (желательно выдержанный) с небольшим количеством сыров Эмменталь и Вале. Иногда добавляются нарезанные обжаренные сморчки;
 Города Интерлакен: сыры Грюйер, Аппенцеллер, Эмменталь;
 Томатное: сыры Грюйер и Эмменталь, измельченные помидоры, вино;
 Острое: сыр Грюйер, красный и зелёный перец, чили;
 Грибное: сыры грюйер, фрибурский вашеран и грибы.

 Французские фондю
 Савойское: савойские сыры Конте́, Бофор и Эмменталь или же местные сыры (Реблошон, Абонданс);
 Юрское: выдержанный и обычный Конте́;
 Овернское: сыры Сен-Нектер, Канталь и Фурм-д’Амбер.

 Итальянское фондю
 Аостское: с мягким сыром Фонтина, молоком, яйцами и трюфелем (, );
 Пьемонтское: пьемонтская фондюта.

Фондю по-китайски 
Фондю по-китайски (,  — «хо го», «китайский самовар», «горящий котёл») называется «фондю» условно, так как готовится без сыра: на стол подаётся кастрюлька с овощным либо грибным бульоном, под которую ставится маленькая горелка, обеспечивающая непрерывное кипение. Ломтики тонко нарезанного сырого мяса макаются в кипящий бульон, где они моментально провариваются, и затем в соус — после чего их можно есть. В конце трапезы получившийся в кастрюльке мясной бульон разливается по тарелкам и также съедается.

Примечания

См. также 
 Раклет
 Шоколадный фонтан
 Сукияки
 Татарская шапка

Литература

Ссылки 
 

Швейцарская кухня
Французская кухня
Блюда из сыра